Svenska mästerskapet i fotboll 1922 vanns av Gais efter en finalseger mot Hammarby IF med 3-1 på Stockholms stadion den 8 oktober 1922. Detta var Gais andra SM-guld, som vann över IFK Malmö, Landskrona BoIS och Djurgårdens IF omgångarna innan finalen. 

För att få ihop spelprogrammet, i och med det rekordstora deltagandet, tilläts 13 lag från kvalomgång 1 avancera direkt till kvalomgång 3 utan spel.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Kvalomgång 4

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 1922
Fotbollssäsongen 1922
1922